|-
| 7501 Farra ||  || 9 noiembrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 7502 ||  || 15 noiembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 7503 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7504 Kawakita ||  || 2 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7505 Furusho ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7506 Lub || 4837 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7507 Israel || 7063 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7508 Icke || 2327 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7509 Gamzatov || 1977 EL || 9 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7510 ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 7511 Patcassen ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7512 Monicalazzarin ||  || 15 februarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7513 ||  || 5 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7514 || 1986 ED || 7 martie 1986 ||  || , , T. Urata
|-
| 7515 Marrucino ||  || 5 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 7516 Kranjc || 1987 MC || 18 iunie 1987 ||  || 
|-
| 7517 || 1989 AD || 3 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 7518 || 1989 FG || 29 martie 1989 || Toyota || K. Suzuki, 
|-
| 7519 Paulcook ||  || 31 octombrie 1989 || Stakenbridge || 
|-
| 7520 || 1990 BV || 21 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 7521 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7522 || 1991 AJ || 9 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 7523 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7524 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7525 Kiyohira || 1992 YE || 18 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 7526 || 1993 AA || 2 ianuarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 7527 Marples || 1993 BJ || 20 ianuarie 1993 || Oohira || T. Urata
|-
| 7528 Huskvarna ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 7529 Vagnozzi || 1994 BC || 16 ianuarie 1994 ||  || 
|-
| 7530 Mizusawa ||  || 15 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7531 Pecorelli || 1994 SC || 24 septembrie 1994 ||  || 
|-
| 7532 Pelhřimov ||  || 22 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 7533 ||  || 25 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7534 ||  || 26 octombrie 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 7535 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 7536 Fahrenheit ||  || 21 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7537 Solvay ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7538 Zenbei ||  || 15 noiembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7539 ||  || 6 decembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7540 ||  || 9 ianuarie 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7541 Nieuwenhuis || 4019 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7542 Johnpond || 1953 GN || 7 aprilie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1973 SY || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7544 Tipografiyanauka ||  || 26 octombrie 1976 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 7545 Smaklösa || 1978 OB || 28 iulie 1978 ||  || 
|-
| 7546 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7547 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7548 Engström ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 7549 Woodard ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7550 Woolum ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7551 Edstolper ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7552 Sephton ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
|  || 1981 FG || 30 martie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7554 Johnspencer || 1981 GQ || 5 aprilie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7555 Venvolkov ||  || 28 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7556 ||  || 18 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7557 ||  || 21 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7558 Yurlov ||  || 14 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 7559 Kirstinemeyer || 1985 VF || 14 noiembrie 1985 ||  || 
|-
| 7560 Spudis || 1986 AJ || 10 ianuarie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7561 Patrickmichel ||  || 7 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7562 Kagiroino-Oka ||  || 30 noiembrie 1986 ||  || , 
|-
|  || 1988 BC || 16 ianuarie 1988 ||  || 
|-
| 7564 Gokumenon || 1988 CA || 7 februarie 1988 ||  || R. Rajamohan
|-
| 7565 Zipfel ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 7566 || 1988 SP || 18 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7567 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 7568 ||  || 7 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 7569 || 1989 BK || 28 ianuarie 1989 || Gekko || 
|-
| 7570 || 1989 CP || 5 februarie 1989 ||  || , 
|-
| 7571 Weisse Rose ||  || 7 martie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 7572 Znokai || 1989 SF || 23 septembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 7573 Basfifty || 1989 VX || 4 noiembrie 1989 || Stakenbridge || 
|-
| 7574 ||  || 20 noiembrie 1989 ||  || , , T. Urata
|-
| 7575 Kimuraseiji || 1989 YK || 22 decembrie 1989 ||  || , 
|-
| 7576 || 1990 BN || 21 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 7577 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7578 Georgböhm ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7579 ||  || 14 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7580 Schwabhausen ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 7581 Yudovich ||  || 14 noiembrie 1990 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 7582 || 1990 WL || 20 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7583 Rosegger ||  || 17 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 7584 Ossietzky ||  || 9 aprilie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 7585 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7586 Bismarck ||  || 13 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 7587 Weckmann ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7588 ||  || 24 martie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7589 ||  || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 7590 Aterui ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7591 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 7592 Takinemachi ||  || 23 noiembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 7593 ||  || 21 noiembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7594 Shotaro ||  || 19 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 7595 Växjö ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 7596 Yumi || 1993 GH || 10 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 7597 Shigemi || 1993 GM || 14 aprilie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 7598 || 1994 CS || 4 februarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7599 Munari || 1994 PB || 3 august 1994 ||  || , 
|-
| 7600 Vacchi ||  || 9 septembrie 1994 ||  || 
|-